Roland vient de l'anthroponyme germanique Hrodland, composé de  » et de .

Culture et société

Armées 
 Roland est un missile sol-air à courte portée français.

Cinéma 
 La Chanson de Roland est un film français réalisé par Frank Cassenti (1978).
 La Brèche de Roland est un film français réalisé par les frères Larrieu (2000).

Histoire 
 Roland, en italien Orlando, est l'un d'un des paladins de Charlemagne, devenu héros mythique du roman de chevalerie.
 Le bataillon Roland est une unité ukrainienne de la Wehrmacht.

Industrie et économie 
 Roland Corporation est une entreprise japonaise de matériels électroniques, productrice d'instruments de musique, d'imprimantes et de logiciels ;
 Roland est une catégorie de machines presse offset à feuille produites par l'entreprise allemande MAN Roland Druckmaschinen, dont les activités ont été reprises en 2012 par Langley Holdings (machines) et Goss International (partie web) ;
 Roland est une entreprise de grande distribution suisse.

Littérature 
 La Chanson de Roland est un poème épique du début du .
 Roland amoureux (Orlando inamorato) est une épopée romanesque de Matteo Maria Boiardo.
 Roland furieux (Orlando furioso) est un poème épique de l'Arioste.

Musique 
 Roland est une tragédie lyrique de Jean-Baptiste Lully.
 Roland est un chansonnier populaire français de Gustave Daumas, Marc de Ranse, Carlo Boller et Paul Doncœur (1927).
 Roland est un fabricant d'instruments de musique électronique.

Sports 
 Roland-Garros est le nom usuel des Internationaux de France de tennis, un championnat de tennis du Grand Chelem.

Télévision 
 Roland, épisode de la  de la série télévisée X-Files

Transports 
 Le train nommé Roland était une relation Trans-Europ-Express reliant Brême à Milan via Hanovre, Francfort, Karlsruhe, Bâle, Lucerne et Côme.

Anthroponyme

Prénom et saint chrétien 
Roland est un prénom notamment porté par :
 
 Roland de Medici (1330-1386), un ermite italien du , considéré comme bienheureux par l'Église catholique.

Patronyme 

famille
 famille Roland-Gosselin, une famille subsistante de l'ancienne bourgeoisie française, originaire de Normandie installée au xviiie siècle à Paris ;

personnalités
 Alexis Roland-Manuel (1891-1966), compositeur et musicologue français ;
 Alfred Roland (1797-1874), compositeur, poète, est le créateur du conservatoire français ;
 Alois Roland, architecte naval belge ;
 André-François Roland (1720-1792), maître écrivain français ;
 Betty Roland, actrice de cinéma ;
 Claude Roland (1872-1946) : dramaturge et chansonnier français ;
 Claude-Robert Roland (1935-), musicien belge ;
 Cristiano Roland (1976-), footballeur brésilien ;
 Étienne Roland (1912-2003), ancien joueur français de basket-ball ;
 Gil Roland (1902-1967), acteur français ;
 Gilbert Roland (1905-1994), acteur américain ;
 Henriette Roland Holst (1869–1952), poétesse et militante socialiste néerlandaise ;
 Hyacinthe-Gabrielle Roland (1766-1816), actrice française ;
 Ida Roland (1881-1951), actrice autrichienne et allemande.
 Jacques Roland (1750-1810), général de brigade français ;
 Jean-Luc Roland, homme politique belge ;
 Jean-Marie Roland de La Platière (1734-1793), homme d'État français ;
 Léon Roland (1858-1924), homme politique français.
 Lestrod Roland (1992-), athlète de Saint-Christophe-et-Niévès, spécialiste du sprint.
 Ludwig Roland-Lücke (1855-1917), homme politique allemand ;
 Manon Roland (1754-1793), personnalité de la Révolution française, épouse de Jean-Marie ;
 Manuel Roland (1978-), musicien et compositeur belge de musique de films ;
 Marcel Roland (1879-1955), écrivain français ;
 Michel Martin-Roland (1953-), journaliste et un romancier français ;
 Pascal Roland (1959-), évêque français ;
 Paul Roland (1925-2005), acteur et metteur en scène belge ;
 Pauline Roland (1805-1852), féministe et socialiste française ;
 Pauline Roland (1987-), dessinatrice française ;
 Pierre-Roland Giot (1919-2002), préhistorien français ;
 Pierre Roland-Lévy (1908-1990), magistrat français ;
 Philippe-Laurent Roland (1746-1816), sculpteur français ;
 Rita Roland (1914-1998), monteuse américaine ;
 Rosine Roland (1948-), kayakiste belge ;
 Ruth Roland (1892-1937), actrice du cinéma muet et productrice de films ;
 Thierry Roland (1937-2012), journaliste sportif.

Pseudonyme 

 Bernard Roland (1910-1987), pseudonyme de Roland Bourriquet, réalisateur français ;
 Claude Roland, pseudonyme collectif utilisé par les auteurs de romans policiers Claude Joste et Maurice Roland ;
 Maurice Roland (1920-), pseudonyme de Roland Berger, auteur suisse de roman policier ;
 Roland (1992-), un host japonais, mannequin, personnalité de la télévision et entrepreneur.

Personnages de fiction 
 Roland est un personnage d'une série de jeux vidéo sur Amstrad.
 Roland de Gilead, dernier pistolero, est le héros de la série de romans La Tour sombre écrits par Stephen King.

Toponyme

Belgique 
 Rue Arthur Roland, rue bruxelloise de la commune de Schaerbeek ;

Canada 
 Roland, municipalité rurale canadienne du Manitoba ;

États-Unis 
 Roland, census-designated place située en Arkansas ;
 Roland, une ville, du comté de Story  en Iowa ;
 Roland, ville située en Oklahoma ;

France 
 Île du Roland, île de l'archipel des îles Kerguelen ;
 brèche de Roland dans les Pyrénées, au-dessus du cirque de Gavarnie ;
 caixa de Rotllan, ou cache de Roland, dans les Pyrénées orientales ;
 Maison-Roland, commune française du département de la Somme.

Notes et références 

Patronyme anglais
Patronyme français
Patronyme germanique
Homonymie de titre